Иван Иванович Ищенко — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1927 году. Член КПСС.

С 1950 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1950—1991 гг. — строитель и организатор строительства в городе Москве, инструктор Отдела строительства ЦК КПСС, заместитель председателя Госстроя СССР. 

За создание новой отрасли промышленного строительства, основанной на разработке лёгких индустриальных конструкций, их заводского поточного изготовления, комплексной поставки и скоростного монтажа был в составе коллектива удостоен Государственной премии СССР в области науки и техники 1978 года.

Живёт в Москве.

Ссылки 
 Ищенко